De Europese/Afrikaanse zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2008.

Groep I

Groep II

Groep III

Speelstad 1
Plaats: Plovdiv, Bulgarije (gravel, buitenbaan)
Datum: 9-13 april

Botswana en Nigeria trokken zich terug.

 Bulgarije en Montenegro promoveerden naar groep 2.
 Ivoorkust en Zimbabwe degradeerden naar groep 4.

Speelstad 2
Plaats: Jerevan, Armenië (gravel, buitenbaan)
Datum: 7-11 mei
Eerste ronde

Tweede ronde
Wedstrijden in cursief zijn overgenomen uit de eerste ronde.

Opm.: Bij een gelijk aantal punten bepaalt het aantal gewonnen wedstrijden ("rubbers") de positie.

Moldavië en Litouwen promoveerden naar de regionale groep 2.
Armenië en Ghana degradeerden naar de regionale groep 4.

Groep IV
Speelstad: Jerevan, Armenië (gravel, buitenbaan)
Datum: de week van 28 april

 Libië, Malta en Mauritius trokken zich terug. Hierdoor promoveerden de vier resterende teams allemaal.

IJsland, Malta, San Marino en Rwanda promoveerden naar groep 3.

Zie ook
 Opzet Davis Cup

Externe links 
Officiële website 

Davis Cup 2008